Australian Championships 1930 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1930 roku w dniach 18–25 stycznia, na kortach Kooyong Stadium w Melbourne.

Była to 23. edycja rozgrywek u mężczyzn, a 9. u kobiet.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Australian Open według lat
1930 w tenisie ziemnym